Sandy Mouche (Сэ́нди Му́ш) — шведская инди-поп группа из городов Лунд, провинции Сконе, на юго-западе Швеции. Исполняют свои песни на английском и французском языках.

Состав группы 

 Хелена Юсефссон — вокал, клавишные, перкуссия
 Мартин Юсефссон (также Martinique, Мартиник) — вокал, гитара, бас
 Пер Блюмгрен — ударные и клавишные
 Ула Блюмгрен — гитара

Бывшие участники:
 Danyal Taylan — бас-гитарист (до 2005 года)

История 
История группы началась осенью 2001 года на греческом острове Крит, где проводили отпуск Хелена Юсефссон со своим другом (с 2003 года — супругом) Мартином Нильсоном и их приятель Пер Блумгрен со своей подругой Ханной. В один из дней компания друзей обедала в ресторане на пляже. За столом Мартин дал послушать собравшимся записанную на мини-диск песню «A Year», после чего было решено организовать группу. Когда Хелена, Мартин и Пер оказались на пляже, то стали думать над названием коллектива. Сидя на полотенце, Пер зачерпнул горсть песка и сказал: «Sandy!», а Хелена обратила внимание на то, что у всех троих, Пера, Мартина и у неё самой на левой стороне лица были веснушки. Поэтому группу было решено назвать «Sandy Mouche» и исполнять песни на английском и французском языках.

Пер и Хелена были опытными музыкантами и около шести лет занимались музыкой. Мартин тоже занимался музыкой, но в другом стиле. Позже к группе присоединился и брат Пера, Ула Блумгрен.

Демоверсии песен для дебютного мини-альбома группы с одноимённым названием были записаны в спальне Пера Блумгрена и в студии вместе с Danyal Taylan, который играл на бас-гитаре с того дня и до 2004 года. Записанный мини-альбом был отправлен известному в Швеции продюсеру Кристоферу Лундквисту, который продюсировал Пера Гессле, Roxette и другие проекты. Лундквист высоко оценил дебютный альбом.

В 2004 году в студии Лундквиста «The Aerosol Grey Machine» в Сконе группа записала песню «C’est Pas Juste», которая стала первым синглом (промо) из альбома «White Lucky Dragon», вышедшего позже в этом же году на лейбле «Playground Music Scandinavia». Указанный альбом был выпущен на CD в Швеции и Японии. Лидер группы Roxette Пер Гессле включил песню «Cherry Pie» в список песен, которыми он вдохновлялся в тот год.

В 2006 году группа выпустила свой третий альбом …and poems for the unborn, тепло принятый критиками.

В 2013 году был выпущен альбом «Glory and Grace». Ударник и пианист группы Пер Блюмгрен построил студию в Тирупе, в пригороде Стаффансторпа. В этой студии группа работала над записью альбома. Данный альбом стал первым в творчестве группы, для которого песни писали все участники коллектива (до этого песни писали только Хелена и Мартин). Тот факт, что Хелена Юсефссон гастролировала с Roxette по всему миру, нашёл отражение в творчестве Sandy Mouche — так, песня «Centuries» о том, как Хелена была в ЮАР с Roxette; а песню «The Garden» она написала во время одного из перелётов между городами, в которых выступала.

В апреле 2018 года группа собралась вместе для участия в двух концертах проекта «Doldisar frontar», в котором участвовала Хелена Юсефссон и продюсер Sandy Mouche Кристофер Лундквист. В Мальмё и Кристианстаде группа в полном составе исполнила «Cherry Pie», «The Garden», «Le Mistral» и «Spiderweb Suit».

Группа должна была стать специальным гостем на сольном концерте Хелены Юсефссон в театре «Виктория» (Victoriateatern) в Мальмё в мае 2020 году, однако выступление было отменено из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

В марте 2022 года Мартин Юсефссон и шведский музыкант Юхан Тальнэс () выпустили совместный сингл «Project 444».

Дискография 
Сольную дискографию Хелены Юсефссон — см. одноимённую статью!

Альбомы 
 «Sandy Mouche» (23 апреля 2003) — EP
 «White Lucky Dragon» (20 сентября 2004) — в Швеции и Японии
 «…and poems for the unborn» (4 января 2006) — в Швеции, Бельгии и Австралии
 «Glory and Grace» (8 мая 2013) на лейбле Margit Music

Синглы 
 «Cherry pie» (2003)
 «Une histoire» (22 августа 2005)
 «In the sand» (18 октября 2005)
 «Spiderweb suit» (24 декабря 2005), в 2006 году — цифровой релиз
 «Baby can’t stop» (2006) (цифровой релиз)
 «Hurt» (декабрь 2012)
 «Glory & Grace» (март 2013)
 «L'éléphant dans la chambre» (12 июня 2013)

Видео 
 «Cherry pie» (реж. Йохан Тольссон)
 «C’est pas» juste (реж. Пер и Ула Блюмгрен)
 «Papillon» (реж. Джеффри Рич)
 «Hurt» (реж. Ola Blomgren для Magpie Music)
 «Glory & Grace» (реж. Ola Blomgren для Magpie Music)
 «L´éléphant dans la chambre» (реж. Patrik Ljungman)

Музыка в кино 
 «Spiderweb suit» в фильме «New York Waiting» (режиссёр Joachim Hedén, 2006 год).
 «Hurt» в документальном фильме «MonaLisa Story» (режиссёр Jessica Nettelbladt, 2016 год).

Отзывы критиков 
 Шведский музыкальный журнал «La Musik» (выпуск № 05 от 2003 года) называет группу «будущим шведской поп музыки».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Sandy Mouche
 Официальный сайт Хелены Юсефссон

Хелена Юсефссон
Рок-группы Швеции
Поп-группы Швеции
Рок-музыканты Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году
Музыкальные коллективы Швеции